Het Kampioenschap van Zürich 1995 was de 82ste editie van deze wielerkoers (ook wel bekend als Züri-Metzgete) en werd verreden op 20 augustus, in en rond Zürich, Zwitserland. De koers was 235 kilometer lang en maakte deel uit van de wereldbeker.

Uitslag

Externe link 
  Officiële website

Eendagswielerwedstrijd in 1995
1995